Edtholz heißen folgende geographischen Objekte:

 Edtholz (Gemeinde Kirchham), Ortschaft von Kirchham, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Edtholz (Gemeinde Thalheim), Ortschaft von Thalheim bei Wels, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich

Siehe auch:
 Edholz